Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Costa Rica. IJsland heeft geen ambassade in Costa Rica.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Costa Rica
IJslandse